

Patronyme

 Ulrich Zell (?-vers 1507), imprimeur allemand
 Matthieu Zell (1477-1548), réformateur et théologien luthérien strasbourgeois
 Catherine Zell (vers 1497-1562), réformatrice et épouse de Matthieu
 Heinrich Zell (), géographe, astronome et bibliothécaire allemand
 Christian Zell (vers 1683-1763), facteur de clavecins hambourgeois
Louise Emma Zell ( 1903-1993), après un passé sulfureux à Berlin, cette philanthrope protestante gagne la Suisse en 1933 et laisse à sa mort  un important legs à la Ville de Genève pour les services sociaux  . 
 Zell Miller (1932-), homme politique américain

Toponymes

Zell, commune du Land de Bavière, dans l'arrondissement de Cham
 Zell am Harmersbach, ville du Land de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement de l'Ortenau
 Zell am Main, bourg du Land de Bavière, dans l'arrondissement de Wurtzbourg
 Zell im Fichtelgebirge, bourg du Land de Bavière, dans l'arrondissement de Hof
 Zell im Wiesental, ville du Land de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement de Lörrach
 Zell (Mosel), ville du Land de Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Cochem-Zell
 Commune fusionnée de Zell,  municipalité allemande de Rhénanie-Palatinat, dans l'arrondissement de Cochem-Zell
 Zell unter Aichelberg, commune du Land de Bade-Wurtemberg, dans l'arrondissement de Göppingen

Zell, commune du district de Klagenfurt-Land, en Carinthie ;
 Zell am Moos, commune du district de Vöcklabruck, en Haute-Autriche ;
 Zell am Pettenfirst, commune du district de Vöcklabruck, en Haute-Autriche ;
 Zell am See, ville du district de Zell am See, en Salzbourg ;
 Zell am Ziller, bourg du district de Schwaz, en Tyrol ;
 Zell an der Pram, commune du district de Schärding, en Haute-Autriche.

Zell, ancienne commune française du Bas-Rhin, aujourd'hui intégrée à Nothalten

Zell, commune suisse du canton de Lucerne
 Zell, commune suisse du canton de Zurich

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme